Serbien steht für:
 Fürstentum Serbien, ehemaliges Fürstentum in Südosteuropa
 Königreich Serbien, ehemaliges Königreich in Südosteuropa
 Serbien, Staat in Südosteuropa

Siehe auch:

 Großserbien
 Serbien und Montenegro/„Bundesrepublik Jugoslawien“
 Serbische Republik
 Zentralserbien
 Frauengefängnis „Serbia“